Royalton ist die Bezeichnung mehrerer Orte

in den Vereinigten Staaten:
 Royalton (Illinois), im Franklin County
 Royalton (Indiana), im Boone County
 Royalton (Kentucky), im Magoffin County
 Royalton (Minnesota), im Benton und im Morrison County
 Royalton (New York), im Niagara County
 Royalton (Ohio), im Fairfield County
 Royalton (Pennsylvania), im Dauphin County
 Royalton (Vermont), im Windsor County
 Royalton (Wisconsin), im Waupaca County
 Royalton (Town), Town(ship) im Waupaca County, Wisconsin